Curveball:
 Et begreb indenfor baseball. Se Breaking pitches
 Curveball (informant), en irakisk afhopper der påstod at være involveret i udviklingen af biologiske våben.